

Bajnokság

A bajnokcsapat névsora
Milutin ŠoškićVelimir SombolacFahrudin JusufiV. MilutinovićLjubomir MihajlovićVelibor Vasović Zvezdan ČebinacVladica KovačevićMustafa HasanagićMilan GalićVislavski
VukelićJovanovićAntun RudinskiMane BajićJončićIlija MitićSliškovićJovan MiladinovićĆurčićLazar RadovićB. MilutinovićMilan DamjanovićRajićV. PetrovićM. PetrovićPoljanJankulovskiB. MihajlovićBrovinaMilanovićDimitrije Davidović

Kupa

Első forduló
Hajduk Split 3 - 1 FK Partizan

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő
NK Dinamo Zagreb x - x X

Hajduk Split x - x X

Döntő
Május 26., 1963 - Belgrád, Szerbia

NK Dinamo Zagreb 4 - 1 Hajduk Split

Stadion: JNA Stadion

Nézőszám: 30 000

Bíró: K. Zecevic (Belgrád)

Dinamo: Zlatko Škorić, Rudolf Belin, Mirko Braun, Biscan, Vlatko Marković, Željko Perušić, Zdenko Kobešćak, Slaven Zambata, Željko Matuš, Tomislav Knez, Stjepan Lamza

Hajduk: Ante Jurić, Cuzzi, Garov, Kovacic, Ilic, Brkljaca, Ivan Hlevnjak, Andrija Anković, Zlatko Papec, Zvonko Bego, Zuber

Kapcsolódó szócikkek 
 Jugoszláv Kupa
 Jugoszláv Bajnokság
 Jugoszláv labdarúgó-szövetség

További információk 
 Yugoslavia Domestic Football Full Tables

jugoszlav 1
jugoszlav 1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok